Szeles Tamás (Salgótarján, 1993. december 7. –) magyar labdarúgó, hátvéd, a Diósgyőri VTK labdarúgója.

Pályafutása

Források

További információk 
 Szeles Tamás adatlapja a Transfermarkt oldalon 
 Szeles Tamás adatlapja a Mezőkövesdi SE oldalán 
 Szeles Tamás adatlapja az MLSZ oldalán 
 Szeles Tamás adatlapja az HLSZ oldalán 
 Szeles Tamás adatlapja a Soccerway oldalán 

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
A Salgótarjáni BTC labdarúgói
1993-ban született személyek
Élő személyek
Salgótarjániak
A DVTK labdarúgói